Турнан () — коммуна во Франции, департамент Ду
 Турнан () — коммуна во Франции, департамент Жер
 Турнан-ан-Бри () — коммуна во Франции, департамент Сена и Марна
 Турнан, Арно (род. 1978) — французский велогонщик, олимпийский чемпион и призёр Олимпийских игр.